Orekhovo peut désigner :

Localités

Orekhovo-Zouïevo est une ville de l'oblast de Moscou
Orekhovo est un village de l'oblast de Léningrad
 Orekhovo (kraï de l'Altaï), est un village du district de Burlinsky dans le kraï de l'Altaï

Orekhovo est une ville de l'oblast de Vrasta

Districts administratifs

Orekhovo-Borissovo Ioujnoïe est un district administratif du district administratif sud de Moscou
Orekhovo-Borissovo Severnoïe est un district administratif du district administratif sud de Moscou

Orekhovo est un district de l'obchtina de Tchepelare dans l'oblast de Smolyan

Autre 
Orekhovo (métro de Moscou) est une station de la ligne Zamoskvoretskaïa du métro de Moscou.